Cohen sau Kohen - (în ebraică:כהן) Nume de familie evreiesc, denumirea ebraică a preotului în iudaismul antic.
Din acest nume, păstrat în aceasta formă la unii evrei sefarzi, orientali și așkenazi, provin variante diferite în diverse limbi: Kahan, Kahana și Cahane - după cuvântul similar în limba arameică (כהנא - Kahana),  Cohn și Kohn, uneori germanizat în Kuhn, în germană, Kogan, Kagan - în rusă, uneori maghiarizat sub forma Kún. 

Cohen:
 Béla Kun (Cohen)
 Claude Cohen-Tannoudji
 Fred Cohen
 Georg (Morris Cohen) Brandes
 Idov Cohen
 Izhar Cohen
 Jacob Bernstein-Cohen
 Joel Solomon Cohen
 Leonard Cohen
 Myriam Bernstein-Cohen
 Samuel Cohen
 Sharon Cohen

Nume de familie evreiești